Les lettres UCAD peuvent correspondre à :
 l'Union centrale des arts décoratifs en France ;
 l'université Cheikh Anta Diop à Dakar (Sénégal).